Deux unités urbaines mono-communales (villes isolées) portent le nom de  :
 Unité urbaine de Sainte-Rose (Guadeloupe) ( habitants en )
 Unité urbaine de Sainte-Rose (La Réunion) ( habitants en )